est le titre anglais des œuvres suivantes :

 Vol d'un million de dollars de bons, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire  et reprise :
 En 1924, dans l'édition britannique du recueil  ;
 En 1925, dans l'édition américaine du recueil  ;
 En 1968, dans le recueil français Les Enquêtes d'Hercule Poirot ; ultérieurement rééditée, en 1990, dans le cadre du volume 1 des Intégrales du Masque, sous le titre « Un million de dollars de bons volatilisés » ;
 Un million de dollars de bons volatilisés, téléfilm réalisé par Andrew Grieve sur un scénario d'Anthony Horowitz, initialement diffusé en 1991, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot'', dont il constitue le  ( de la saison 3).